Группа компаний NIKITA («Никита́») — бывший контент-провайдер на территории России и стран СНГ, обладавший большой базой легального контента и технологическими возможностями его распространения средствами SMS, USSD, STK, RBT, IVR/IVVR, WAP. Группа компаний имела собственные технологические мощности, а также IVR- и SMS-платформы. Партнёрами контент-провайдера являлись около 75 операторов связи в России и странах СНГ, а его межрегиональный call-центр в России и на Украине насчитывал около 1000 рабочих мест. Штаб-квартира находилась в Москве. Компания имела представительства на территории Белоруссии, Грузии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

История 
Компания образовалась в 1991 году из сотрудников отделения по разработке игр московского кооператива «Локис» (выпустившего в 1990 году нашумевшую игру «Perestroika»).

Одним из успешных проектов на российском рынке стала игра «Parkan: Хроника Империи». В первые месяцы после своего выхода она побила рекорды продаж в России, а её продолжение — «Parkan II» — стало лучшей игрой для PC на «КРИ-2005».

Переломным в развитии компании Никита стал 2003 год. Именно тогда разработка игры «Сфера» поспособствовала формированию полноценного онлайн-комьюнити в России.

В 2005 году компания Никита получила «Приз от индустрии» на КРИ-2006.

Мобильное направление 
В 2002 году в компании «Никита» было открыто мобильное направление. Первым шагом в этом направлении стала разработка мобильных игр для компании ОАО «Вымпелком» (современная торговая марка — «Билайн»), однако знаковым моментом в развитии компании «Никита Мобайл» можно считать создание SMS-услуги «Мобильные Знакомства».За время работы партнерами компании стали компании: «1С», «Яндекс», «Intel», «ТНТ», «Вымпелком», «МТС», «МегаФон».

 В 2004 компания «Никита» получила звание лучшего партнера ОАО «ВымпелКом» в номинации «Интерактивные услуги».

Стремительный рост компании подтверждается данными Gallup AdFact, согласно которым в первом полугодии 2006 года компания «Никита Мобайл» заняла 14-е место в общефедеральном рейтинге «Top-100 рекламодателей в СМИ».

«Солво Медиа Групп» 
В 2007 года «Никита» была продана Marshall Capital Partners и вошла в состав группы компаний «Солво Медиа Групп», объединившись с другим московским контент-провайдером — «Солво Интернешнл» и лидером украинского рынка мобильного контента компанией «Jump».

Неполный список проектов компании, созданных с конца 2007 по 2011 год:

 голосовой портал «Ультрафиолет» на коротком номере 0931;
 голосовой портал «LiveJournal.ru и Championat.ru» (совместно с ЗАО «СУП Фабрик»);
 развлекательные порталы для «Авторадио», «Юмор-FM», MTV и VH1 (совместно с «ВКПМ»);
 информационный портал Российского агентства международной информации РИА «Новости»;
 многочисленные акции совместно с компанией «Связной Загрузка»;
 голосовой портал совместно с радио «Шансон»;
 голосовой портал совместно с телеканалом RU-TV;
 мобильная версия проекта «Арт-ТУР. Шедевры на улицах города» совместно с Государственным Русским Музеем.

Примечания

Ссылки 
 Nikita на сайте журнала Навигатор игрового мира
 Nikita на сайте procontent.ru
 Nikita в Яндекс. Каталог
 Nikita в Dmoz
История компании Nikita на YouTube канале портала StopGame.ru

ИТ-компании России
Телефония
Компании Москвы
Производители компьютерных игр России